Биббона () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Ливорно.

Население составляет 3211 человек (2008 г.), плотность населения составляет 49 чел./км². Занимает площадь 66 км². Почтовый индекс — 57020. Телефонный код — 0586.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 13 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bibbona.li.it/

Города-побратимы 
  Мартийак (Франция, с 2004)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики